Александр Николаевич Алексе́ев (1858—?) — русский военный  деятель, генерал-майор  (1916). Герой Первой мировой войны.

Биография 
В 1875 году вступил в службу вольноопределяющимся. В 1878 году после окончания Виленского военного училища произведён в прапорщики и выпущен в Динабургский 1-й крепостной полк. В 1879 года переведён в подпоручики, в 1884 году в поручики, в 1889 году в штабс-капитаны. В 1897 году после окончания Офицерской стрелковой школы произведён в капитаны, в 1903 году в подполковники.

С 1904 года участник Русско-японской войны, батальонный командир. За боевые отличия в этой компании был награждён орденом Святой Анны 2-й степени с мечами. В 1907 году произведён в полковники, штаб-офицер 20-го стрелкового полка.
С 1913 года командир 44-го Сибирского стрелкового полка.

С 1914 года участник Первой мировой войны, во главе своего полка, был ранен.  7 ноября 1915 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

С 1916 года генерал-майор, состоял в резерве чинов при штабе Минского военного округа.

Награды 
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1901; Мечи — ВП 18.08.1916)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1905)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1906; ВП 14.11.1916)
 Георгиевское оружие (ВП 7.11.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 23.03.1915)

Литература 
 
 
  по военному ведомству//Разведчик  №1280, 19.05.1915 г.
  по военному ведомству//Русский Инвалид  №266, 1915 г.
 РГВИА: Ф.408. Оп.1. Д.460. Л.1 об. (1914 г.)

Ссылки 
 
 Алексеев Александр Николаевич Георгиевские кавалеры Великой войны 1914-1918

Генерал-майоры (Российская империя)
Выпускники Виленского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)